Лик (), буквально «волк» — в древнегреческой мифологии:
Имя не менее 20 персонажей:
 Лик. Сын Арета, индийский воин.
 Лик (брат Никтея) — царь Фив, брат Никтея. Сын Гириея и нимфы Клонии, либо сын спарта Хтония.
 Лик (враг Геракла) — царь Фив, сын Посейдона либо потомок Никтея. Убит Гераклом.
 Лик — сын Ареса, царь Ливии.
 Лик (сын Даскила). Царь мариандинов.
 Лик (сын Египта). См. Египтиады.
 Лик. Сын Идоменея. См. Мифы Крита.
 Лик (сын Пандиона) — Сын царя Пандиона, брат Эгея, Ниса и Палланта, родоначальник ликийцев;
  — сын Посейдона и Келено, брат Еврипила.
 Лик (сын Прометея).
 Лик (фракиец).
 Лик (тельхин).
 Лик. Речной бог из Мисии.
 Лик. Защитник Фив. См. Мифы Беотии.
 Лик. Спутник Энея.
 Лик. Кентавр.
 Лик. Спутник Диомеда.
 Лик. Сатир, спутник Диониса.
 Лик. По версии, Ликург (царь Немеи).
 Лик. По версии, отец Аскалафа и Иалмена.
 Лик. По версии, возлюбленный Корониды.

Имена греческого происхождения